Каменно-Бродский — хутор в Константиновском районе Ростовской области России.

Входит в Почтовское сельское поселение.

География

Улицы 
 ул.  Набережная,
 ул. Речная,
 ул. Центральная, 
 пер. Верхний,
 пер. Заречный,
 пер. Садовый.

Население

Известные люди 
В хуторе жил Першиков, Фёдор Фёдорович — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Каменно-Бродский (хутор)

Населённые пункты Константиновского района (Ростовская область)